Seo-gu kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seo-gu, Busan, stadsdistrikt, 
 Seo-gu, Daegu, stadsdistrikt, 
 Seo-gu, Daejeon, stadsdistrikt, 
 Seo-gu, Gwangju,  stadsdistrikt, 
 Seo-gu, Incheon, stadsdistrikt,